

Bergen
Carn Liath (Beinn a' Ghlò) (975 m), een berg in Schotland
Carn Liath (Monadh Liath) (1,006 m), een berg in Schotland
Carn Liath (Braemar) (862 m), een berg in Schotland
Carn Liath (Perth and Kinross) (609 m), een berg in Schotland

Ander
Carn Liath (broch), een broch in Schotland